Назва кількох населених пунктів:

Азарівка — колишнє село у Могильовському районі Могильовської області;

Азарівка  — село у Стародубському районі Брянської області;
 Азарівка  — село у Юхновському районі Калузької області;
 Азарівка  — село у Орловському районі Орловської області;
 Азарівка  — село у Починківському районі Смоленської області;	
 Азарівка  — село у Дубенському районі Тульської області;
 Азарівка  — село у Заокському районі Тульської області;

Азарівка — колишнє селище у Лутугинському районі Луганської області.